Camptothecium är ett släkte av bladmossor. Camptothecium ingår i familjen Brachytheciaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Camptothecium